Chroma bezeichnet
 Chroma (Fluss), einen Zufluss der Ostsibirischen See
 Chroma Cnife, ein amerikanisches Unternehmen der Schneidwarenindustrie
 Buntheit, die relative Farbwirkung im Verhältnis zum Referenzweiß, siehe Farbsättigung#Buntheit (chroma)

Siehe auch
 Chrominanz zum Fachbegriff aus der Videotechnik